mors –  (Odobenus rosmarus) duży ssak morski, zamieszkujący wody przybrzeżne Arktyki
 mors – osoba zanurzająca się lub pływająca w zimnej, bądź lodowatej wodzie
 Mors – francuski producent samochodów
 mors – potocznie alfabet Morse’a
 Mors – polski pistolet maszynowy z 1939 r.
 WPT Mors – polski wojskowy wóz pogotowia technicznego
 Mors – duńska wyspa w cieśninie Limfjorden
 mors (alkohol)
 mors – potocznie: człowiek posiadający stopień żeglarski jachtowego sternika morskiego
 Mors – italska bogini, personifikacja śmierci
 ORP Mors – polskie  okręty:
 ORP „Mors” – trałowiec typu YMS
 ORP „Mors” – trałowiec projektu 254

Zobacz też 
 Morse (1899) i Morse (1925) – francuskie okręty podwodne
 Moers
 Mörs